Salige ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Salige (~1485–1530), Lübecker Kaufmann und Ratsherr 

Siehe auch: 

 Salige Frau, Gestalt der alpenländischen Sagenwelt